Thomas Pyatt, född 14 februari 1987 i Thunder Bay, Ontario, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som spelar för Skellefteå AIK i SHL. Han har tidigare spelat på NHL-nivå för Ottawa Senators, Tampa Bay Lightning och Montreal Canadiens och på lägre nivåer för Utica Comets, Hamilton Bulldogs och Hartford Wolf Pack i AHL, Genève-Servette HC i NLA, Charlotte Checkers i ECHL och Saginaw Spirit i OHL.

Pyatt valdes som 107:e spelare totalt i NHL-draften 2005 av New York Rangers.

Landslagskarriär 
Han har vunnit två JVM-guld med det kanadensiska juniorlandslaget, 2006 i Vancouver och 2007 i Leksand.

Privatliv 
Tom Pyatts äldre bror Taylor Pyatt är en före detta ishockeyspelare som spelat i NHL. Deras far Nelson Pyatt spelade i NHL på 1970-talet för Detroit Red Wings, Washington Capitals och Colorado Rockies.

Klubbar
  Saginaw Spirit, OHL (2003/2004 - 2006/2007)
  Charlotte Checkers, ECHL (2007/2008)
  Hartford Wolf Pack, AHL (2006/2007 - 2008/2009)
  Hamilton Bulldogs, AHL (2009/2010)
  Montréal Canadiens, NHL (2009/2010 - 2010/2011)
  Tampa Bay Lightning, NHL (2011/2012 - 2013/2014)
  Genève-Servette HC, NLA (2014/2015 - 2015/2016)
  Ottawa Senators, NHL (2016/2017 - 2018/2019)
  Utica Comets, AHL (2018/2019)
  Skellefteå AIK, SHL (2019/2020 - )

Statistik

Klubbkarriär

Internationellt

Referenser

Externa länkar 

Födda 1987
Män
Levande personer
Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Hamilton Bulldogs (1996–2015)
Spelare i Montreal Canadiens
Spelare i Tampa Bay Lightning
Idrottare från Ontario
Spelare i Saginaw Spirit
Spelare i Charlotte Checkers (1993–2010)
Spelare i Genève-Servette HC
Spelare i Hartford Wolf Pack
Spelare i Ottawa Senators
Spelare i Utica Comets
Spelare valda i NHL Entry Draft 2005
Spelare valda av New York Rangers i NHL Entry Draft